Frohnau ist der Name:

eines Ortsteils des Berliner Bezirks Reinickendorf; siehe Berlin-Frohnau
eines Stadtteiles von Annaberg-Buchholz; siehe Frohnau (Annaberg-Buchholz)
 Vranov u Mnichova, Ortsteil von Mnichov, Tschechien
des aufgelassenen Dorfes Vranov in der Gemeinde Rovná u Sokolova, Tschechien